Charas steht für:

 die englische Umschrift der indischen Bezeichnung für handgerolltes Haschisch
 Charas (1976), ein Hindi-Film von Ramanand Sagar
 Charas (2004), ein Hindi-Film von Tigmanshu Dhuliam
 Moyse Charas (1619–1698), französischer Apotheker

Siehe auch:
 Chara
 Charras